Friedrichstollen steht für
Friedrichstollen (Atterode), Thüringen
Friedrichstollen (Baden-Baden)
Friedrichstollen (Bochum) 
Friedrichstollen (Bückeberg), Bergbaustollen in Niedersachsen, Deutschland 
Friedrichstollen (Herdorf), Rheinland-Pfalz, siehe Hollertszug 
Neuer Friedrichstollen Wiesloch, Odenwald
Tiefer Friedrichstollen, Bergbaustollen in Oberschlesien
Siehe auch
 Friedrichshöhle
 Grube Friedrich
 Zeche Friedrich